Zofia Hohenzollern (1485–1537) – margrabianka brandenburska, księżna legnicka
 Zofia Hohenzollern (1541–1564) – elektorówna brandenburska
 Zofia Hohenzollern (1568–1622) – margrabianka brandenburska, księżna elektorowa Saksonii
 Zofia Hohenzollern (1582–1610) – księżniczka pruska, księżna Kurlandii i Semigalii
 Zofia Hohenzollern (1870–1932) – księżniczka pruska, królowa Grecji